Le vendredi  est le  de l'année 1898.

Naissances 
 Joris Ivens (mort le ), réalisateur néerlandais
 Henri Fluchère (mort le ), universitaire et homme politique français
 Andrés Soler (mort le ), acteur de cinéma mexicain
 Hidemaro Konoye (mort le ), chef d'orchestre et compositeur japonais
 René Thorp (mort le ), avocat et homme politique français
 Prabodh Chandra Bagchi (mort le ), doyen d'études chinoises en Inde

Décès 
 John Ernst Worrell Keely (né le 3 septembre 1837), inventeur américain
 Jean de Tinan (né le ), romancier français

Autres événements 
 Constitution de la municipalité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix au Québec

Voir aussi 
 18 novembre et novembre 1898